Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1967 (oryg. United States Grand Prix) – 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1967, która odbyła się 1 października 1967, po raz 7. na torze Watkins Glen.

10. Grand Prix Stanów Zjednoczonych, 9. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

USA
1967
1967 w Stanach Zjednoczonych